Duncan hace referencia a varios artículos:

Lugares 
Canadá
Duncan, localidad en la Columbia Británica, Canadá.
Estados Unidos
 Duncan (Arizona), pueblo en el condado de Greenlee, estado estadounidense de Arizona.
 Duncan (Carolina del Sur), pueblo en el Condado de Spartanburg, estado estadounidense de Carolina del Sur.
 Duncan (Carolina del Norte), área no incorporada del condado de Harnett, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Duncan (Iowa), lugar designado por el censo en el condado de Hancock, estado estadounidense de Iowa.
 Duncan (Misisipi), pueblo al norte del condado de Bolivar en el estado de Misisipi (Estados Unidos).
 Duncan (Nebraska), villa en el condado de Platte, estado estadounidense de Nebraska.
 Duncan (Oklahoma), ciudad en el condado de Stephens, estado estadounidense de Oklahoma.
 Duncan Falls, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Muskingum en el estado estadounidense de Ohio.
 Municipio de Duncan , varios municipios en Estados Unidos.

Asia
 Pasaje de Duncan, estrecho en el Océano Índico.

Oceanía
 Islas Duncan, grupo de islas en el archipiélago conocido como las Islas del Estrecho de Torres, en el estado de Queensland, Australia.

Astronomía 
 (2753) Duncan, asteroide del cinturón de asteroides.

Barcos 
 Clase Duncan, acorazados de la Marina Real Británica.

Medicina 
 Síndrome de Duncan, síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X.

Música 
 Duncan Dhu, grupo musical español de rock.

Personas

Con el nombre Duncan
 Duncan I de Escocia, rey de Escocia.
 Duncan II de Escocia, rey de Escocia.
 Duncan Brown, bajista del grupo inglés de post-rock Stereolab.
 Duncan Edwards, futbolista inglés.
 Duncan Grant, pintor escocés.
 Duncan Hamilton, piloto de Fórmula 1 de Gran Bretaña.
 Duncan Hunter, político estadounidense miembro del Partido Republicano.
 Duncan James, cantante británico.
 Duncan Jones, director de cine.
 Duncan Lamont Clinch, oficial de ejército de los Estados Unidos.
 Duncan Oughton, exfutbolista neozelandés.
 Duncan Patterson, músico y compositor inglés.
 Duncan Rae, político de Nueva Zelanda del Partido Nacional.
 Duncan Renaldo, actor estadounidense.
 Duncan Sheik, cantautor estadounidense.
 Duncan Starr Johnson, botánico estadounidense.
 Duncan Stewart, político uruguayo de origen argentino.
 Duncan J. Watts, sociólogo y escritor estadounidense.

Con el apellido Duncan
 Andy Duncan, deportista.
 Arne Duncan, sociólogo estadounidense.
 Daniel Kablan Duncan, político marfileño primer ministro de su país desde el 21 de noviembre de 2012.
 Elizabeth Ann Duncan
 Iain Duncan Smith, político conservador británico.
 Ian Duncan Clement, botánico estadounidense.
 Isadora Duncan.
 Jeptha B. Duncan
 John Duncan, guitarrista de la banda escocesa The Exploited.
 John Duncan Dwyer.
 Laurie Duncan, actor inglés.
 Lawson Duncan, jugador estadounidense de tenis.
 Lois Duncan, escritora estadounidense.
 Lindsay Duncan, actriz escocesa.
 Mariano Duncan, ex segunda base y shortstop dominicano.
 Michael Clarke Duncan, actor estadounidense.
 Patrick Duncan, gobernador General de la Unión de Sudáfrica entre 1937 y 1943.
 Paula Duncan, actriz australiana.
 Quince Duncan, costarricense.
 Richard C. Duncan, autor de la teoría de Olduvai.
 Robert Duncan McNeill, actor, director de cine.
 Silas Duncan, comandante naval estadounidense.
 Tim Duncan, baloncestista estadounidense.
 Tommy Duncan, cantante y compositor estadounidense.
 Trevor Duncan, compositor inglés.
 Wilbur Howard Duncan, botánico.
 William Duncan, actor.
 Zélia Duncan, cantautora.

Personajes ficticios
 Duncan Idaho, personaje fundamental en la saga Dune.
 Duncan MacLeod, personaje ficticio del Multiverso de Highlander.
 Duncan e Isadora Quagmire, personajes ficticios en Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket.
 Gordon Duncan, uno de los más notables gaiteros escoceses de los últimos años del siglo XX.
 PJ Duncan, personaje ficticio y protagonista de la serie de televisión ¡Buena Suerte, Charlie!.
 Teddy Duncan, personaje ficticio y protagonista de la serie de televisión de Disney Channel ¡Buena Suerte, Charlie!.

Televisión
 Tara Duncan, serie de televisión francesa.